Världsmästerskap 1970 kan avse:

Formel 1-VM 1970
Roadracing-VM 1970
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1970
Världsmästerskapet i fotboll 1970
Världsmästerskapet i basket för herrar 1970
Världsmästerskapet i handboll för herrar 1970
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1970
Världsmästerskapen i konståkning 1970
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1970
Världsmästerskapen i orientering 1970
Världsmästerskapen i skidskytte 1970
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1970
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1970